Мери Тјудор може да се односи на:

 Мери I Тјудор, кћерку Хенрија VIII, познату још и као Крвава Мери
 Мери Тјудор, војвоткињу од Сафока и сестру Хенрија VIII